angielska nazwa miasta Koczin w Indiach
 Kōchi – miasto w Japonii
 Prefektura Kōchi – w Japonii
 Reakcja Kochiego – reakcja chemiczna pomiędzy kwasami karboksylowymi a chlorkiem litu
 (2396) Kochi – planetoida